На Фарерских островах населённые пункты делятся на два типа — города и деревни. Разделение поселений на города и деревни является условным, и населённые пункты со статусом деревни ничем не отличимы от поселений со статусом города. Всего на островах 6 поселений имеют статус города.

Крупные поселения 
Крупные поселения Фарерских островов (свыше 500 жителей) на 1 января 2014 года..

Карта городов  
Легенда карты:
  Столица Фарерских островов
  Города

Список населённых пунктов

См. также  
 Города Дании
 Города Гренландии

Ссылки

Примечания  
 

Фарерские острова